

Cinema 
 The Gathering – film del 1977 diretto da Randal Kleiser
 The Gathering – film del 2002 diretto da Brian Gilbert

Musica 
 The Gathering – gruppo musicale olandese
 The Gathering – album degli Infected Mushroom del 1999
 The Gathering – album dei Testament del 1999
 The Gathering – album dei Jorn del 2007
 The Gathering – album degli Arbouretum del 2011
 The Gathering – singolo dei Delain del 2008

Televisione 
 The Gathering – miniserie televisiva del 2007 diretta da Bill Eagles